La Primeira Divisão 1989/90 fue la 56.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Porto ganó su 11° título. El goleador fue Mats Magnusson del Benfica con 33 goles.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 Estadísticas en ceroacero

1990
Fútbol en 1989
Fútbol en 1990